Världsmästerskapet i landhockey för herrar 2010 var den tolfte upplagen av Världsmästerskapet i landhockey. Turneringen vanns av Australien.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om elfteplats

Spel om niondeplats

Spel om sjundeplats

Match om femteplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning
Matcher som avgjorts under förlängning räknas som vinst eller förlust. Matcher som avgjorts under straffläggning räknas som oavgjort.

Källor
Officiell hemsida. Arkiverad.

2010